Борис Маркоя (, род. ) — словенский шахматист, международный мастер.

Биография 
Чемпион Словении 2018 и 2019 гг. Участник большого дележа 3-го места в чемпионате Словении 2013 г.

В составе сборной Словении участник шахматной олимпиады 2018 г., шести Кубков Митропы (2013, 2015, 2016, 2017, 2019 и 2021 гг.; турнир 2021 г. проходил в онлайн-формате), шахматной онлайн-олимпиады ФИДЕ 2021 г., юношеской шахматной олимпиады 2014 г., юношеских командных чемпионатов Европы 2015 и 2016 гг.

Участник Кубков европейских клубов 2011 и 2021 гг.

Участник чемпионатов Европы по блицу и рапиду 2018 г.

Бронзовый призер мемориала В. Пирца 2020 г.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Бориса Маркои на юношеских олимпиадах (до 16 лет)
 Выступления Бориса Маркои в командных чемпионатах Европы среди юношей (до 18 лет)
 Выступления Бориса Маркои в Кубках европейских клубов
 Выступления Бориса Маркои в Кубках Митропы

Шахматисты Словении
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам